P64, P-64 oder  P.64 steht für:
 HMS Vandal (P64), britisches U-Boot
 North American P-64, US-Flugzeug 
 Boulton & Paul P.64, britisches Flugzeug
 P-64 CZAK, polnische Pistole

 steht für:
 Papyrus 64

P64